Пертиле — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Пертиле, Аурелиано — итальянский оперный певец.
 Пертиле, Руджеро — итальянский легкоатлет.